Монбижу ( — «моё сокровище, моя драгоценность»): название различных дворцовых построек и топоним, от них произошедший:

 в Германии
 Монбижу — дворец Гогенцоллернов в Берлине на берегу реки Шпрее (1649—1706, разрушен во время Второй мировой войны, руины разобраны в 1959). 
  — парк в берлинском квартале Митте, разбитый в 1962 году на месте дворцово-паркового комплекса Монбижу.
 Монбижу — мост через Шпрее на месте слияния её рукавов (1898—1904, архитектор Эрнст фон Ине, окончательно восстановлен в 2007).
  — летний дворец герцога Пфальц-Цвейбрюккена Карла II в Дитрихингене (Юго-западный Пфальц).

 в России
 Монбижу — охотничий павильон царкосельского Зверинца, стоявший на месте нынешнего Арсенала (середина XVIII века, архитектор Бартоломео Растрелли). 

 в Швейцарии
  — жилой район в центе Берна.
  — мост в Берне через реку Аре (1962, заменил мост 1820 года).